Корчиков — русская фамилия. Известные носители:
 Корчиков, Глеб Николаевич  (1900—1976) — советский военачальник, гвардии  генерал-майор.
 Корчиков, Олег Глебович (1939—2017) — советский, российский и белорусский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.